VBA steht als Abkürzung für:

 Verband der Bergungs- und Abschleppunternehmen
 Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer, ehemals größte niederländische Blumen- und Pflanzenversteigerung
 Verkehrsbeeinflussungsanlage, verkehrstechnische Anlagen für Zwecke des Verkehrsmanagements
 Verlorene Betonabschirmung, Behälter für die Endlagerung radioaktiver Abfälle
 Visual Basic for Applications, zu den Microsoft-Office-Programmen gehörende Skriptsprache
 VisualBoyAdvance, freier Emulator unter GNU GPL
 Volksbefreiungsarmee (chinesisch 中國人民解放軍 / 中国人民解放军 Zhōnggúo Rénmín Jiěfàngjūn), Sammelbegriff für die Streitkräfte der Volksrepublik China
 Vollbeschäftigtenäquivalent, siehe Vollzeitäquivalent #Österreich

vBA steht als Abkürzung für:

 Von Bodelschwinghsche Anstalten Bethel, seit 2010 firmierend als v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

VBA